Marie Beatrix Rakouská-d'Este (německy Maria Beatrix Anna Franziska von Österreich-Este, 13. února 1824, Modena – 18. března 1906, Štýrský Hradec) byla členka Habsbursko-lotrinské dynastie v linii Rakouští-Este, arcivévodkyně a princezna rakouská, princezna uherská a česká, hraběnka z Montizónu.

Život 
Narodila se 13. února 1824 v Modeně jako dcera vévody Františka IV. Modenského a jeho manželky Marie Beatrice Savojské.

Dne 6. února 1847 se v Modeně provdala za Jana, hraběte z Montizónu syna infanta Karla, hraběte z Moliny a jeho první manželky infantky Marie Františky Portugalské. Její manžel byl karlistický uchazeč o trůn Španělska (1860–1868) a legitimistický uchazeč o trůn Francie (1883–1887). Spolu měli dvě děti:
 Karel, vévoda z Madridu (30. března 1848 – 18. července 1909), sňatek s princeznou Markétou Bourbonsko-Parmskou a poté s kněžnou Marií Bertou Rohanovou
 Alfons Karel Bourbonský (12. září 1849 – 29. září 1936), sňatek s infantkou Marií das Neves Portugalskou

Zemřela 18. března 1906 ve Štýrském Hradci.

Tituly a oslovení 
 13. února 1824 – 6. února 1847: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně a princezna Marie Beatrix Rakouská-d'Este, princezna uherská, česká a modenská.
 6. února 1847 – 21. listopadu 1887: Její císařská a královská Výsost hraběnka z Montizónu, arcivévodkyně a princezna rakouská, princezna uherská, česká a modenská.
 21. listopadu 1887 – 18. března 1906: Její císařská a královská Výsost hraběnka vdova z Montizónu, arcivévodkyně a princezna rakouská, princezna uherská, česká a modenská.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Rakouské princezny
Modenské princezny
Španělské princezny
Španělské hraběnky
Hraběnky z Montizónu
Rakouští-Este
Bourbon-Anjou
Narození 13. února
Narození v roce 1824
Úmrtí 18. března
Úmrtí v roce 1906
Ženy
Narození v Modeně
Úmrtí ve Štýrském Hradci